Цика́да:

 Цикады () — семейство насекомых.
 «Цикада» — спутниковая навигационная система.
 Цикада 3301 — анонимный автор или авторы одноимённой игры в альтернативной реальности.
 Цикада — штурмовой летательный аппарат в игре Unreal Tournament 3.
  () — персонаж DC Comics.